Clímeno (Κλύμενος) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Clímeno (hijo de Céneo), un rey de Arcadia esposo de Epicaste de Argos y padre de Harpálice.
 Clímeno, un hijo de Foroneo, rey de Argos, que fue especial devoto de la diosa Deméter después de que esta visitara su casa y les enseñara el uso de la agricultura.
 Clímeno (hijo de Presbón), un rey de los minias de Orcómeno, padre con Minia de Eurídice, la mujer de Néstor.
 Clímeno, un hijo de Heracles Ideo que construyó un templo a Atenea Cidonia en la ciudad de Frixa.
 Clímeno, Un hijo de Cardis, rey de Creta, que llegó a Élide cincuenta años después del diluvio de Deucalión. 
 Clímeno, un rey de Beocia, hijo de Helios y padre con Mérope de Faetón.
 Clímeno, un compañero de Fineo, muerto por Odites en las bodas de Perseo.
 Clímeno, un hijo del rey Eneo de Calidón.
 Clímeno, hermano de Íficlo y uno de los argonautas.